Крилошанин — титул священика. 
 Крилошанин — співак церковного хору, який співає на крилосі.